Нижче наведено список 327 муніципалітетів департаменту Луара.

Луара

Луара (департамент)